RMS est une abréviation qui peut renvoyer à :

Domaine militaire 
 Revue militaire suisse, une publication suisse consacrée aux questions de politique de sécurité et de défense.

Enseignement 
 Revue de la filière mathématiques, anciennement Revue de mathématiques spéciales, fondée par la librairie Vuibert en 1890. Elle a pour objectif de promouvoir et de développer l'enseignement des mathématiques et publie les principales épreuves des concours. 

 Reims Management School, école de commerce française située à Reims.

Informatique et télécommunications 
 Richard M. Stallman, fondateur du projet GNU et membre très influent de la communauté du logiciel libre.
 Réseau multiservice, réseau informatique fournissant plusieurs services.
 Rate-monotonic scheduling, un algorithme d'ordonnancement dans les systèmes d'exploitation.
 Rights Management System, technologie conçue par Microsoft.

Jeu 
 , programmation de cartes aléatoires dans un jeu de stratégie (notamment Age of Empires)
 , un outil de recherche pour World of Ragnarok.

Géographie 
 République des Moluques du Sud.

Médecine 
 Revue médicale suisse, fruit de la fusion en 2005 de la Revue médicale de la Suisse romande et de Médecine & hygiène.

Médias 
  Revue musicale suisse, une revue spécialisée consacrée à la musique (1947-1959 ; 1978-1981 ; depuis 1998)
 Radio Morbihan Sud, une radio locale du Morbihan que l'on peut écouter sur 89.6 FM
 Régie Média Sud, une régie publicitaire en Belgique.

Météorologie 
 Royal Meteorological Society, Société royale météorologique britannique.

Musique 
 Rose Mother Sucking, groupe musical de black métal symphonique

Physique, statistiques et technologie 
 , « racine carrée de la moyenne des carrés » () en anglais
 valeur efficace en physique, et en particulier pression acoustique efficace en acoustique.
 moyenne quadratique en statistiques.
 Roughness mean square, une définition normative de la rugosité d'une surface.
 Remote Manipulator System, le bras robotique de la navette spatiale américaine.

Transports 
 Royal Mail Ship, type de paquebot transportant du courrier comme le furent le Titanic, le Lusitania ou le Lancastria.

Abréviation